Натуральне число 382
 382 рік до нашої ери
 382 рік нашої ери